Дванадцяті номери посіву Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши перших сіяних Лізу Реймонд і Саманту Стосур з рахунком 2–6, 7–6 (7), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
WTA Draw on page 3
Australian Open 2006 – Schedule of Play

Жінки, парний розряд
2006 у тенісі